Carlito est un diminutif de Carlos. Il peut désigner :

Genre 
 Carlito, un genre dont l'unique espèce est le Tarsier des Philippines (Carlito syrichta) ;

Pseudonyme 

 Carlos Edwin Colón, dit Carlito, un catcheur portoricain.
 Carlito, un vidéaste français.
Karlito, un rappeur français

Voir aussi